Cupa Africii pe Națiuni 2013 va fi un turneu internațional de fotbal masculin ce se va desfășura în Africa de Sud între 19 ianuarie și 10  februarie 2013.

9 ianuarie a fost data limită, stabilită de CAF, pentru depunerea loturilor finale pentru turneu.  Confederația africană a decis că federațiile ce nu respectă termenul limită să primească amenzi, penalizări și o limitare a lotului la 22 de jucători. Alături de cei 23 de fotbaliști, țările participante au dreptul și la o delegație de 17 oficiali.

Grupa A

Africa de Sud
Antrenor: Gordon Igesund

Capul Verde 
Antrenor: Lúcio Antunes

Angola 
Antrenor:  Gustavo Ferrín

Maroc 
Antrenor: Rachid Taoussi

Grupa B

Ghana 
Antrenor: James Kwesi Appiah

Mali 
Antrenor:  Patrice Carteron

Niger 
Antrenor:  Gernot Rohr

RD Congo 

Antrenor:  Claude Le Roy

Grupa C

Zambia 
Antrenor:  Hervé Renard

Nigeria 
Antrenor: Stephen Keshi

|}

Burkina Faso 
Antrenor:  Paul Put

Etiopia 
Antrenor: Sewnet Bishaw

Grupa D

Côte d'Ivoire 
Antrenor:  Sabri Lamouchi

Tunisia 
Antrenor: Sami Trabelsi

Algeria 
Antrenor:  Vahid Halilhodžić

Togo 
Antrenor:  Didier Six

Referințe

Legături externe
List of players, CAFonline.com

Loturile pentru Cupa Africii pe Națiuni
Loturi